Petit Papa Noël est un surnom du Père Noël ;
 Petit Papa Noël est un chant de Noël contemporain.
 Petit Papa Noël est un chien de la série Les Simpson.